Emfatische medeklinker (Arabisch)
 Emfatische medeklinker (Koreaans)